

Localidades

Prey (Eure)
Prey (Vosges)

Outros 
 Prey (filme de 2007) - um filme de horror de 2007
 Prey (filme de 2022) - um filme de ação de 2022
 Prey (jogo eletrônico de 2006) - um jogo eletrônico
 6157 Prey - um asteroide

Desambiguações de artes
Desambiguações de astronomia
Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos